Chiaffredo Signorile – (1913-1999), scrittore italiano 
Claudio Signorile – (1937), politico e accademico italiano
Eugenia Signorile –  (1914), scrittrice italiana 
Michelangelo Signorile – (1960)
Mirko Signorile – pianista e compositore italiano
Noemi Signorile – pallavolista italiana